Venango podría referirse a:

 Venango (Nebraska)
 Venango (Pensilvania)
 Condado de Venango
 Municipio de Venango (condado de Butler, Pensilvania)
 Municipio de Venango (condado de Crawford, Pensilvania)
 Municipio de Venango (condado de Erie, Pensilvania)